Ерковцы — название населённых пунктов:

Россия 
 Ерковцы — село в Ивановском районе Амурской области.

Украина 
 Ерковцы — село в Переяслав-Хмельницком районе Киевской области.
 Ерковцы — село в Хорольском районе Полтавской области.